Maine, američka savezna država
 Maine (pleme), crnogorsko pleme
 Grofovija Maine

Francuska:
 Maine (pokrajina), 
 Maine (rijeka), rijeka u Francuskoj